Seznam divizij z zaporedno številko 71.

Seznam 
 Pehotne
 71. pehotna divizija (ZDA)
 71. pehotna divizija (lahka)
 71. pehotna divizija (Wehrmacht)

Glej tudi